XII чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с 28 сентября 2002 по 30 апреля 2003 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, в котором по системе разъездных туров разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также провели микротурнир. Худшая команда по его итогам покинула Суперлигу.

Суперлига

Предварительный этап

За 1—4 места

Призёры 
 «Динамо-Дженестра» (Одесса)

 ЗГИА (Запорожье)

 «Круг» (Черкассы)

За 5—8 места 
Команды провели два съездных тура.

Переходный турнир за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первый этап

За 1—6 места 
Финальный тур проходил с 25 по 29 марта в Луганске.

Первая лига

Подгруппа А 

 За неявки на 3 матча СК «Полтава-Академии» были засчитаны поражения без начисления очков.

Подгруппа Б 

 «Спортлицею» за три неявки засчитаны поражения без начисления очков.

За 1—4 места

За 5—8 места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2002 год в волейболе
2003 год в волейболе